Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2008 года — первый турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 7 по 12 января 2008 года в Калгари, Канада. В турнире приняло участие 8 команд — сборные США и Канады, а также 6 лучших команд, отобранных по результатам квалификационного турнира. Организация турнира была приурочена к празднованию 100-летия ИИХФ. Сборная США стала чемпионом, одолев в финале сборную Канады со счётом 5:2. Бронзовую медаль выиграла сборная Чехии, победившая в матче за третье место сборную Швеции — 4:2.

Арены 
На предварительном этапе в обеих группах матчи проходили в «Фазер Дэвид Бауэр Олимпик-Арена» и «Норма Буш Мемориал Арена». Матчи плей-офф прошли в «Фазер Дэвид Бауэр Олимпик-Арена», а утешительного раунда в «Норма Буш Мемориал Арена».

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-7).

Группа B 

Время местное (UTC-7).

Матчи за 5-8 места 

Время местное (UTC-7).

Матч за 7-е место 
Время местное (UTC-7).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-7).

Плей-офф

Полуфинал 
Время местное (UTC-7).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-7).

Финал 
Время местное (UTC-7).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Алисса Гроган
 Защитник:  Лорин Ружо
 Нападающий:  Мари-Филип Пулен

Ссылки 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
ЖЮ
2008
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Хоккей
Чемпионаты мира в Канаде